Juan Olivera puede hacer referencia a:
Juan Olivera, prócer de la independencia del Perú
Juan Manuel Olivera, futbolista uruguayo.